Зару́ба — українське прізвище.

Персоналії 
 Заруба Анатолій Леонідович (1936, Маріуполь) — російський письменник.
 Заруба Віктор Миколайович (1957) — український історик, доктор історичних наук, професор.
 Заруба Віктор Якович — український економіст, доктор економічних наук, професор.
 Заруба Ігор Іванович (1921) — провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, доктор технічних наук, професор. Лауреат Державної премії СРСР (1991). Відомий вчений в області електрофізичних проблем дугового зварювання і зварювальних джерел живлення.
 Заруба Ірина Костянтинівна ( 1955) — українська художниця.
 Заруба Костянтин Васильович (1910–2000) — український живописець.
 Заруба Наталія Іванівна (1915—2008) — українська художниця.
 Заруба Олександр Данилович (1944–1998) — український вчений-економіст і педагог. Доктор економічних наук, професор.
 Заруба Юрій Володимирович (1914–1973) — український письменник, організатор кіновиробництва.

Топоніми 

 Заруба — село у Росії, Архангельської області, Верхньотоємського району, сільського поселення «Двінське»
Українські прізвища